Mahlbach ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Mahlbach (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Mahlbach oder Mühlebach (Glatt), linker Zufluss der Glatt bei Glatten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Mahlbach (Olfe), linker Zufluss der Olfe (zur Nuhne) nach Hesborn, Stadt Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mahlbach (Streu), linker Zufluss der Streu in Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mahlbach (Wolfegger Ach) oder Girasbach, rechter Zufluss der Wolfegger Ach bei Talmühle, Gemeinde Bergatreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg